{{Музыкальный альбом
| Название     = Still I Rise
| Тип          = Студийный альбом
| Исполнитель  = 2Pac и Outlawz
| Обложка      = Still I Rise.jpg 
| Выпущен      = 21 декабря 1999 
| Дата записи = 1995—1996 (вокал 2Pac)1998—1999 (современная обработка)
| Жанр         = Хип-хоп Западного побережья, гангста-рэп
| Длительность = 72:45
| Лейблы       = Amaru, Death Row, Interscope
| Продюсеры    = Куинси Джонс, Джонни Джексон, Дэррил Харпер, Делмар Арно, Дэймон Томас, Тони Писарро
| Страна       = 
| Обзоры = * Allmusic  ссылка
 RapReviews  ссылка
 Los Angeles Times  ссылка
| Предыдущий =
| Пред_год =
| Год = 1999
| Следующий =
| След_год =
| Ещё = {{Дополнительная хронология
  |Исполнитель = Тупак Шакур
  |Название    = Still I Rise
  |Предыдущий  = Greatest Hits
  |Пред_год    = 1998
  |Год         = 1999
  |Следующий   = The Rose That Grew from Concrete 
  |След_год    = 2000
  }}

}}Still I Rise'' — совместный студийный альбом Тупака Шакура и его подопечных — группы Outlawz (без Hussein Fatal), вышедший в 1999 году.

Альбом содержит ранее не выпускавшийся материал, записанный в период 1995–1996 гг. на лейбле Death Row Records.

Список композиций 
 «Letter to the President» (при участии: Big Syke)
 «Still I Rise» (при участии: Ta’He)
 «Secretz of War»
 «Baby Don't Cry (Keep Ya Head Up II)»
 «As the World Turns» (при участии: Big D)
 «Black Jesuz»
 «Homeboyz»
 «Hell 4 a Hustler»
 «High Speed»
 «The Good Die Young»
 «Killuminati»
 «Teardrops and Closed Caskets» (при участии: Nate Dogg)
 «Tattoo Tears»
 «U Can Be Touched»
 «Y’all Don’t Know Us»

Семплы 
 «As the World Turns»
 «Sounds Like a Love Song» — Bobby Glenn
 «Teardrops and Closed Caskets»
 «Love Ballad» — L.T.D.
 «U Can Be Touched»
 «Piano in the Dark» — Brenda Russell

Чарты 
Альбом

Сингл

Ссылки 
 Альбом Still I Rise на сайте Discogs
 Более двух миллионов проданных копий альбома RIAA

Примечания 

Альбомы Outlawz
Альбомы Interscope Records
Альбомы Тупака Шакура
Альбомы, опубликованные посмертно
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Death Row Records
Альбомы Interscope Geffen A&M
Гангста-рэп-альбомы США